Antonio Pettinari  (1949) – politico italiano, presidente della Provincia di Macerata (2011-2021)
 Leonardo Pettinari (1973) – canottiere italiano
 Leonardo Pettinari (1986) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luciano Pettinari (1950) – politico italiano
 Stefano Pettinari (1992) – calciatore italiano